Non ti muovere – romanzo del 2002 di Margaret Mazzantini.
Non ti muovere – film del 2004 di Sergio Castellitto, ispirato al romanzo omonimo.